Оразгельды Беденович Туктибаев ( 3 мая 1944; село Жилга, , Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — казахский врач-терапевт,  (2002), профессор (2004). Заслуженный врач Казахской ССР (1984).

Биография 
Оразгельды Беденович Туктибаев Родился 3 мая 1944 года в сельском округе Жилга Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1965 году окончил Калининский медицинский институт.

В 1977 году окончил аспирантуру Центрального института усовершенствования врачей в г. Москве.

С 1965 по 1977 годы — главный врач участковой поликлиники, затем районного медицинского объединения Южно-Казахстанской области.

С 1977 по 1984 годы — главный врач санатория «Сарыагаш».

С 1984 года по настоящее время главный врач, президент, советник президента республиканского санатория «Алатау».

Автор свыше 50 научных публикаций, трех монографий. Основные научные работы посвящены проблемам курортологии.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Казахской ССР (1984);
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения СССР»;
 Орден Курмет (1997);
 Орден Парасат;
 Орден «Барыс» ІІІ степени;
 Орден Дружбы (13 октября 2009 года, Россия) — за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию и сохранению традиций добрососедства и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001);
 Медаль «50 лет Целине» (2004);
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006);
 Медаль «10 лет Астане» (2008);
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015) и др.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тверского государственного медицинского университета
Заслуженные врачи Казахской ССР